Daniel Barbosa (assassino)
 Daniel Barbosa (futebolista)
 Daniel Barbosa (político)

Desambiguação